Ша́почка сморчко́вая () — гриб рода шапочек семейства сморчковых. Своё название гриб получил благодаря некоторому сходству с настоящими сморчками и свободно (как шапка) сидящей на ножке шляпке. 
Научные синонимы:
  
 
Русские синонимы:
 Колпачо́к
 Сморчо́к не́жный
 Ве́рпа че́шская

Описание 
Плодовые тела (апотеции) сморчковой шапочки крупные, мясистые, до 10 и более см высотой, обычно описываются как шляпконожечные.

Шляпка гриба в форме колпачка (колокольчатая, наперстковидная или коническая), небольшая — 1—5 см высотой и 1—4 см диаметром. В отличие от шляпок сморчков, нижний край шляпки свободный (шляпка прирастает к ножке только на самой верхушке); у молодых грибов он прижат к ножке, у старых — часто отогнут в сторону. Цвет шляпки также зависит от возраста гриба и места произрастания, меняясь от бурого, тёмно-коричневого (у молодых грибов) до желтовато-охристого и даже жёлтого (у зрелых грибов). Снаружи поверхность шляпки морщинистая, покрытая множеством мелких извилистых продольных складок, иногда ветвящихся; у старых грибов выглядит изрытой. Снизу шляпка гладкая, более светлая, со множеством беловатых прожилок, расположенных кружками. 
Ножка длинная, цилиндрическая, гладкая, иногда слабобороздчатая, обычно изогнутая, нередко — чуть сплюснутая с боков, к основанию слегка расширяется, 6—11 (до 15) см длиной и 1,5—2 (до 3) см толщиной. У молодых грибов ножка внутри цельная, заполненная ватообразной мякотью; у зрелых грибов — полая. Цвет ножки также меняется с возрастом: у молодых грибов она бело-желтоватая, у зрелых становится охряной. Поверхность ножки опушенная или слабочешуйчатая, покрыта мелким мучнистым налётом, расположенных тонкими поясками, который легко стирается от прикосновения. 
Мякоть светлая (у шляпки более тёмная), очень ломкая и тонкая, восковидная, со специфическим запахом, похожим на запах сырости и без особого вкуса. 
В плодовых сумках всего по две аскоспоры. Споры крупные: 54—80 × 15—18 мкм, гладкие, удлиненно-эллипсоидные, без капель масла. Споровый порошок желтоватый.

Экология и распространение 
Гриб распространён в умеренной зоне Северного полушария. Предпочитает подтопленные почвы, суглинистые и супесчаные; растёт в светлых лиственных и смешанных сырых незадернённых лесах, обязательно рядом с липами, осинами или берёзами. Чаще встречается в низинах; расселяется вдоль ручьёв, канав и ям с водой. При благоприятных условиях растёт очень большими семьями — до 50—80 экземпляров. На разных этапах жизненного цикла, вероятно, является микоризным и сапротрофным грибом. 
Сморчковая шапочка не переносит низкой влажности и быстро засыхает на корню. 
Сезон апрель — середина мая, наиболее обильно плодоносит в первой половине мая.

Сходные виды 
  отличается более гладкой шляпкой, плодовые сумки её содержат по 8 спор
 
  отличается от шапочек наполовину приросшей шляпкой.
 Различные виды сморчков, у которых край шляпки всегда прирастает к ножке, шляпка скорее ячеистая, нежели морщинистая, и внутри плодовых тел грибов находится полость.
Все эти грибы условно-съедобны.

Пищевые качества 
Гриб съедобен, но перед употреблением его можно отварить в течение 10-15 минут (отвар сливается), либо высушить, чтобы подстраховаться на случай ошибки (неопытные грибники могут спутать этот гриб с ядовитым Строчком Обыкновенным). В американских источниках, однако, гриб указан как несъедобный, вызывающий слабые отравления и аллергические реакции.

Примечания

Литература 
 Мир растений : в 7 т. / Под ред. академика А. Л. Тахтаджяна. Т.2. Слизевики. Грибы — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1991. — 475 с. (Стр. 185).

Ссылки 
 Сморчковая шапочка на сайте «Мы, грибы».
 Сморчковая шапочка на сайте «Грибы Калужской области».
 Сморчковая шапочка на сайте «Грибы Ленинградской области».
 Сморчковая шапочка на сайте RogersMushrooms.

Съедобные грибы
Сморчковые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки